Big Hero 6 puede referirse a:

 Big Hero 6, cómic de Marvel Comics.
 Big Hero 6, película de Walt Disney Animation Studios de 2014.
 Big Hero 6: The Series, serie animada estadounidense.